The Legend of the Lone Ranger steht für:

 The Legend of the Lone Ranger (1952), US-amerikanischer Western von George B. Seitz Jr.
 The Legend of the Lone Ranger, Originaltitel des Spielfilms Die Legende vom einsamen Ranger von William A. Fraker (1981)